Phường 11 (Quận 5)
Phường 11 (Quận 10)
Phường 11 (Quận 6)
Phường 11 (Quận 11)
Phường 11 (Gò Vấp)
Phường 11 (Quận 8)
Phường 11 (Tân Bình)
Phường 11 (Phú Nhuận)
Phường 11 (Bình Thạnh)
Phường 11 (Vũng Tàu)
Phường 11 (Quận 3)